Donjeux ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Donjeux (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Donjeux (Moselle) im Département Moselle